Muko (Kaway XVI), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de Indonesische provincie Atjeh
Muko (Kioto), is een stad in de Japanse prefectuur Kioto